stress – ciśnienie kierunkowe
 Stress – zespół muzyczny
 Stress – minialbum Tycho